Емисия ( – изпращам) може да се отнася за:

 Емисия, понятие във физиката
 Емисии парникови газове
 Емисия, понятие свързано с радиопредаване
 Емисия, финансово понятие
 Емисия, понятие в екологията
 Емисия, понятие свързано с пощенски марки